Algirdas Butkevičius – politico lituano
 Arnas Butkevičius – cestista lituano
 Povilas Butkevičius – ex cestista lituano